Район Байдибека () — район Туркестанской области Республики Казахстан.

Административный центр — село Шаян (Чаян). Численность населения — около 60 тыс. человек. Территория района составляет 7200 км².

История 
Образован в 1928 году под названием Чаяновский район. В 1930 году упразднён. Восстановлен в 1933 году. В 1963 году упразднён. Восстановлен в 1964 под названием Алгабасский район. В 1996 году переименован в Байдибекский район в честь Байдибека Карашаулы.

География 
Северную, северо-восточную части территории занимают отроги гор Каратау (абсолютная высота 1284 м) и возвышенные равнины (абсолютная высота 250—700 м). Климат континентальный. Средние температуры января -5—7°С, июля 29°С. Среднегодовое количество атмосферных осадков на западе 170 мм, на востоке (у подножья гор Каратау) — 340 мм. Часто дуют сильные ветры (арыстанды-карабасский) со скоростью 30—35 м/с. По территории района протекают pеки Арыстанды, Сасыкозен, Бугунь, Шаян и Боралдай, берущие начало с гор Каратау и Боралдайтау. Почвы серозёмные со значительными массивами солонцов и солончаков. Произрастают пырей, полынь, верблюжья колючка, в поймах рек тростник и чий. Обитают волк, лисица, заяц, корсак, суслик.

Административное деление 
 Косакжарский сельский округ
 Агибетский сельский округ
 Акбастауский сельский округ
 Алгабасский сельский округ
 Алмалинский сельский округ
 Боралдайский сельский округ
 Борлысайский сельский округ
 Бугунский сельский округ
 Жамбылский сельский округ
 Коктерекский сельский округ
 Мынбулакский сельский округ

Экономика 
Основными направлениями сельскохозяйственного производства являются производство мяса, молока, выращивание зерна, зернобобовых культур. Разведаны месторождения полиметаллических руд (Байжансайское месторождение), известняка, огнеупорной глины и других строительных материалов. Населённые пункты расположены в долинах рек. Самые крупные аулы: Шаян, Акбастау, Шакпак. На базе бывших совхозов и колхозов организованы акционерные общества “Шаян Астык”, “Боралдай” и другие. По территории Байдибекского района проходят автомобильные дороги Шымкент — Туркестан и Шымкент — Шолаккорган.

Достопримечательности 
 Пещера Акмечеть-Аулие
 Мавзолей Апак Ишана
 Архитектурный комплекс Аппак Ишана

Археология и палеонтропология 
В пещере Туттыбулак на горе Боралдай остатки пепла, относящиеся к среднему каменному веку, датируются возрастом более 41 тыс. лет назад. В пещере Туттыбулак также обнаружены каменные орудия и челюсть человека.

Главы 
 ?
 ? 
 Танагузов Бахытбек Туленович
 Шарипбеков Ержигит Шарипбекович

Примечания

Литература

Ссылки